Korevaar est un nom de famille néerlandais qui peut se référer à :
 Jacob Korevaar (1923- ), mathématicien néerlandais
  (1957- ), joueur de water polo 
 Jeanne Korevaar (1996- ), coureur cycliste néerlandais
 Merijn Korevaar (1994- ), cycliste néerlandais, frère de Jeanne 
 Nijs Korevaar (1927- ), joueur de water polo néerlandais, père de Jan Jaap et frère de Jacob

Source de la traduction 

Patronyme néerlandais